Hugh Mercer har flere betydninger:
 Hugh Mercer (1726 - 1777) – brigadegeneral under den amerikanske uafhængighedskrig
 Hugh W. Mercer – amerikansk sydstatsgeneral